Ксавье Леруа (; род. 15 марта 1968 года) — французский информатик и программист. Известен как основной разработчик системы OCaml.

Старший научный сотрудник () французского государственного научно-исследовательского учреждения INRIA. Лерой был принят в Эколь Нормаль в Париже в 1987 году, где он изучал математику и информатику. С 1989 по 1992 он защитил кандидатскую диссертацию в области компьютерных наук под руководством Жерара Юэ.

Является международно признанным экспертом по языкам и компиляторам функционального программирования. В последнее время приобрёл интерес к формальным методам, формальным проверкам и сертифицированной компиляции. Он является руководителем проекта CompCert, который разрабатывает оптимизирующий компилятор для С, формально верифицированный в Coq.

Лерой был также оригинальным автором LinuxThreads, наиболее широко используемого пакета, реализующие потоки пакета в ОС Linux с версиями ядра Linux 2.0, 2.2, 2.4. Вместе с ядром Linux 2.6 для замены LinuxThreads была введена библиотека NPTL, с гораздо более широкой поддержкой со стороны ядра.

В 2015 был объявлен действительным членом Ассоциации вычислительной техники «за вклад в безопасные, высокоэффективные функциональные языки программирования и компиляторы, и верификацию компилятора». В 2016 был удостоен  британским Лондонским королевским обществом и премии ван Вейнгаардена нидерландским Центром математики и информатики.

Примечания

Ссылки 
 Xavier Leroy’s home page
 Curriculum vitae
 

Программисты по алфавиту
Учёные в области информатики Франции
Создатели языков программирования
Программисты Франции